

Cinema
Oltre il confine (The Man Inside) – film del 1958 diretto da John Gilling
Oltre il confine (On the Line) – film del 1984 diretto da José Luis Borau
Oltre il confine – film del 2002 diretto da Rolando Colla
Oltre il confine – documentario del 2022 diretto da Davide Cavuti
Oltre il confine – film del 2022 diretto da Alessandro Valenti

Letteratura
Oltre il confine (The Crossing) – romanzo del 1994 di Cormac McCarthy

Musica
Oltre il confine – singolo del 1995 dei Negrita